Мулла́ ( — господин, повелитель, владыка) — знаток мусульманского ритуала, учитель медресе и т. д..

Люди 
 Мулла, Абдул Кадер (1948—2013) — бангладешский политик.
 Мулла Садра (1571—1636) — мусульманский философ и мистик, синтезировавший идеи неоплатоников, перипатетиков, суфиев и мусульманских теологов.
 Гази-Мухаммад (Кази-Мулла) (1795—1832) — имам, мусульманский учёный богослов, преемник Муллы-Магомета.
 Ирки-мулла — посол Аблай-тайша в Российской империи.
 Мулла Билал бен Мулла Юсуф Назим (1824 или 1825—1899) — уйгурский поэт и писатель.
 Мухаммед Омар (Мулла Омар) (род. в 1962 или в 1959 году) — основатель движения Талибан, «Эмир Исламского Эмирата Афганистан».
 Хавар Мулла Мохаммед (род. 1981) — иракский футболист, выступающий за иранский клуб «Персеполис» из Тегерана и сборную Ирака.

Населённые пункты

Россия 
 Мулла-Али — село (аул) в Кизлярском районе Дагестана. Входит в Большезадоевский сельский совет.
 Мулла-Камыш — деревня в Туймазинском районе Башкортостана, относится к Верхнебишиндинскому сельсовету.
 Аджи-Мулла-Кемельчи — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.

Узбекистан 
 Бурчмулла (Брич-Мулла)— городской посёлок на северо-востоке Ташкентской области (Бостанлыкский район).